Минэ может означать:
  — ван Силла (838—839).
 Минэ, Экэн (1935—2002) — японский сэйю.